Tatchell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Peter Tatchell (né en 1952), militant des droits de l'homme anglais
 (1924-2007), joueur de hockey sur glace canadien
Terri Tatchell (née en 1978), scénariste canadienne
 (1867-1936), joueur de cricket australien

Homonymie de patronyme